Showgirl - The Greatest Hits Tour è l'ottavo tour della cantante australiana Kylie Minogue. Partito il 19 marzo 2005, venne interrotto il 17 maggio seguente in seguito alla diagnosi di un tumore al seno della cantante. Nel novembre 2005 venne annunciato che Kylie avrebbe ripreso il tour, rinominandolo come The Showgirl Homecoming Tour, verso la fine del 2006. È stato il tour di supporto al greatest hits Ultimate Kylie del 2005.

Tema e svolgimento
Il tema centrale di tutto il tour è quello della Showgirl Di Las Vegas. Tutto è reso sfarzoso e barocco per riprendere gli ambienti di Las Vegas, ricreando le luci e i neon caratteristici del luogo. L'intero tour è un tributo all'Art déco, ricreando le forme cubiche, i colori accesi, le forme umane atletiche e agili. Si svolge come un percorso, che parte dagli anni '20 fino ad arrivare ai temi futuristici odierni. Le location sono varie: Una palestra (per restare in tema Art déco), il Taboo (celebre locale di varietà di Londra), il palco di Las Vegas, un territorio extraterrestre, una via di Parigi, un varietà degli anni '50.
Esegue anche la celebre cover di Somewhere Over The Rainbow, in cui la cantante è seduta su una luna sospesa sul pubblico.
Lo Showgirl Tour è stato un successo mondiale, addirittura i media ne parlano come l'evento dell'anno, completamente diverso da tutto ciò che era stato proposto da altre cantanti.

DVD musicale 
Dal concerto è stato estratto un DVD dal titolo Kylie Showgirl. Ha venduto bene nelle classifiche mondiali, arrivando alla posizione numero uno in Australia con la certificazione di 4 volte disco di platino per aver venduto più di  copie.

I numeri del tour 
 5,5 Milioni Di Sterline Per Tour
 2,5 Milioni Di Sterline per il palco
 800,000 Biglietti venduti
 350 Costumi
 100 Equipaggi per il montaggio
 17 Anni di carriera [al 2005]
 16 Tir per il trasporto merce
 15 Paesi
 10 Macchine per il trasporto equique
 8 Temi musicali
 6 Ascensori di scena
 3 Pullman per il trasporto del Cast
 2 Jet Privati

Scaletta delle canzoni

Atto I: Showgirl
Better the Devil You Know
In Your Eyes
Giving You Up
On a Night Like This
Atto II: Smiley-Kylie
Shocked (contiene elementi di Do You Dare?, It's No Secret e What Kind of Fool (Heard All That Before))
What Do I Have to Do? ( contiene elementi di Closer)
Spinning Around (mixato all'interno con Step Back In Time)
Atto III: Denial
In Denial (brano dei Pet Shop Boys)
Je Ne Sais Pas Pourquoi
Confide in Me
Atto IV: What Kylie Wants, Kylie Gets
Red Blooded Woman (con elementi di Where The Wild Roses Grow)
Slow
Please Stay (versione latina)
Atto V: Dreams
Over the Rainbow (cover
Come into My World (Versione lenta)
Chocolate
I Believe in You
Dreams
Atto VI: Kylesque
Hand on Your Heart
The Loco-Motion
I Should Be So Lucky
Your Disco Needs You
Atto VII: Minx in Space
Put Yourself in My Place
Can't Get You out of My Head
Encore
Especially for You 
Love at First Sight

Date

Europa

Date cancellate e posticipate

Note

Altri progetti 

Tour musicali del 2005
Tour di Kylie Minogue